Церковь Девы Марии Лоретанской, Нотр-Дам-де-Лорет () — католическая церковь в IX округе Парижа. Занимает небольшой прямоугольный квартал, образованный четырьмя улицами: , Бурдалу,  и Флешье. Фасад церкви венчает собой перспективу улицы Лаффит. По имени церкви названа находящаяся рядом станция метро Нотр-Дам-де-Лорет.

История 

В 20-х годах XIX века территория современного IX округа Парижа интенсивно развивается, здесь строятся новые здания, увеличивается население. Поскольку в квартале не было ни одной церкви (соседняя Сент-Трините будет построена только в 1867), в 1823 году был объявлен конкурс на строительство церкви, посвящённой Деве Марии Лоретанской (Лорето — город в Италии, центр паломничества. По преданию, там находится дом Богородицы, перевезённый из Назарета). Конкурс выиграл архитектор Луи Ипполит Леба (Louis-Hippolyte Lebas), предложивший проект церкви в стиле неоклассицизм. Поскольку церковь тематически связана с Италией, по замыслу архитектора в её облике должны были присутствовать черты итальянского классицизма, а отдельные архитектурные решения подражают римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Строилась церковь в период с 1823 по 1836 год. Поскольку отдельной задачей архитектора было впечатляюще замкнуть перспективу улицы Лаффит, фасад с портиком получились немного несоразмерными основному объёму здания. Стоит отметить, что после того, как в 1919 году на вершине Монмартра было закончено строительство гигантской базилики Святого Сердца, она полностью изменила данную перспективу и Нотр-Дам-де-Лорет потерялась на её фоне.

Архитектура 

Церковь имеет форму классической базилики, без поперечного трансепта, в подражание базиликам Рима. Фасад церкви состоит из большого четырёхколонного портика и треугольного фронтона над ним. Под фронтоном надпись на латыни «Sanctae Mariae Virgini Lauretanae» (Святая Дева Мария Лоретанская). В самом фронтоне находится скульптурная композиция «Поклонение ангелов Деве с Младенцем», скульптор Шарль-Франсуа Лебёф. На крыше фронтона — три статуи, символизирующие три главные христианские добродетели: веру, надежду и любовь.

В интерьере церкви выделяется живописное изображение «Коронование Девы Марии» над апсидой, авторства Франсуа Эдуара Пико. Сюжет картины над хорами посвящён легенде о переносе дома Девы Марии из Назарета в Лорето ангелами. Золочёный потолок церкви — прямое подражание потолку базилики Санта-Мария-Маджоре. Четыре часовни, окружающие неф, посвящены четырём христианским таинствам: крещению, евхаристии, браку и елеопомазанию. Около колонн главного нефа — несколько статуй Девы Марии различных мастеров.

Интересные факты 
В XIX веке в квартале вокруг церкви Норт-дам-де-Лорет проживало большое количество гризеток, бедных девушек, обеспечивающих себя ручным трудом. Многие из них отличались весьма лёгким нравом, а кое-кто открыто подрабатывал проституцией. Это привело к появлению в Париже слова «лоретка» (), которое происходит от названия церкви Нотр-Дам-де-Лорет и означало «женщина легкого поведения, кокотка».

Примечания

Источники 
 http://www.notredamedelorette.org 
 

Католические храмы Парижа
Здания и сооружения, заложенные в 1823 году
Храмы, построенные в 1836 году
Храмы IX округа Парижа
Храмы Богородицы во Франции